Vogelsang kan syfta på:

Personer med efternamnet
Vogelsang är ett tyskt efternamn.
 Hermann Vogelsang (1838–1874), tysk geolog
 Karl von Vogelsang (1818–1890), österrikisk publicist och socialreformator
 Thilo Vogelsang (1919–1978), tysk historiker

Geografi

Polen 

 Zakrzewiec, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat braniewski,

Tyskland 

 Vogelsang (Bayerischer Wald) – berg, Bayern, Niederbayern, 
 Vogelsang, Brandenburg – kommun, Brandenburg, 
 Köln-Vogelsang – en stadsdel i Köln
 Vogelsang, Zehdenick – ort, tidigare kommun, Zehdenick, Brandenburg

Tyska efternamn
Robotskapade Polenförgreningar